Antônio Carlos (Minas Gerais)
 Antônio Carlos (Santa Catarina)

Zobacz też